Korbach bezeichnet:

 Korbach, eine Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Korbach ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Korbach (1945–2011), deutscher Fußballtrainer
 Heinz Korbach (1921–2004), deutscher Politiker